

Geografia

Niemcy 
 Lauenburg/Elbe – miasto w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Herzogtum Lauenburg
 Herzogtum Lauenburg – powiat w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn
 Lauenburg-Bütow – dawny powiat

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Lębork

Osoby 
 Johann Friedrich Lauenburg – niemiecki architekt

Zobacz też 
 Kreis Lauenburg
 Landkreis Lauenburg
 Sachsen-Lauenburg